Владимир Алексеевич Ковалёв (28 июня 1935, Шахты, Ростовская область — 15 августа 1999, Минусинск) — геолог, поэт, краевед, директор Минусинского краеведческого музея (1971—1999).

Биография 
В 1958 г. окончил геологический факультет Ростовского государственного университета. В 1958—1967 гг. работал в Минусинской комплексной экспедиции Красноярского геологического управления — в Куртушебинской, Казырской геолого-разведочных партиях, Саянской аэро-геофизической партии.

В 1967—1971 гг. — сотрудник Красноярского отделения Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья (КО СНИИГГИМС).

Увлекался историей Красноярского края, Хакасии, Минусинской котловины. Активно выступал в печати, на радио. На телевидении Хакасии вел передачу «Тропами первых исследователей». Писал стихи.

1 июля 1971 назначен директором Минусинского краеведческого музея, который возглавлял до конца жизни. «Вторым Мартьяновым» - его называли музейные работники. Автор многих научных работ по истории музея, краеведению. Создал сеть филиалов – открыт музей декабристов, планировалось открыть литературно-художественный музей. Разработал новую концепцию музея, провёл его реконструкцию, заложил основы учётно-хранительской работы.

Избранные публикации

Награды 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993)
 Почётный гражданин г. Минусинска (1996).

Память 
Именем Ковалёва названа улица в новой части Минусинска.

Примечания

Литература 
 
 

Почётные граждане Минусинска
Краеведы Сибири
Персоналии:Минусинск